Clôture normale
 Clôture normale en théorie de groupes
 Clôture normale en théorie des corps